Er zijn meerdere landen die de naam Verenigde Staten voeren of gevoerd hebben:

 de Verenigde Staten van Amerika
 zie ook: Portaal:Verenigde Staten
 de Verenigde Staten van Colombia
 de Verenigde Mexicaanse Staten
 de Verenigde Staten van Centraal-Amerika
 de Verenigde Staten van Indonesië
 de Verenigde Nederlandse Staten (ook wel de Verenigde Belgische Staten genoemd)
 de geplande, maar nooit tot stand gekomen Verenigde Staten van Oostenrijk
 de Verenigde Staten van Stellaland